Cornucopia bezeichnet:
 lateinisch das Füllhorn
 Cornucopia (Zeitschrift), britisches Magazin für Türkeistudien und -reisen
 Cornucopia (Band, Deutschland), deutsche Fusion-Rock-Band der frühen 1970er Jahre
 Cornucopia (Band, Belgien), belgische Grindcore-Band der 1990er Jahre
 Cornucopia (Band, Puerto Rico), Electronic-Projekt der 2000er Jahre